Бы́ковский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Волгоградской области России.

Находится в центральной части Волгоградской области. Входит в Палласовский территориальный округ области.

Административный центр — рабочий посёлок Быково, расположенный в 160 км от Волгограда на левом берегу Волгоградского водохранилища.

География 
Район граничит он на севере — с землями Николаевского района, на востоке — Палласовского, на юге — с землями Ленинского и Среднеахтубинского районов области. Западной границей района является река Волга. Площадь территории района — 3,41 тыс. км².

На территории района располагаются четыре нефтяных и три газовых месторождения. Также на территории района располагаются несколько крупных магистральных оросительных каналов.

 Природа
Располагается район в зоне белополынно-типчаковых степей с ковыльной растительностью. Преобладают каштановые среднемощные почвы. Климат резко континентальный, засушливый. Нередки суховеи и летние ливневые осадки.
На территории района находятся две ключевые орнитологические территории:
 Урочище Бурты (Быковский остров) — остров на Волгоградском водохранилище площадью 50 га. Региональная КОТР. Гнездование, места отдыха и кормёжки цаплевых, утиных и куликов.
 Пришибо-Могутинская система лиманов — водно-болотные угодья с разнообразным видовым составом лимнофильных птиц. КОТР Российской Федерации. Гнездятся краснокнижные виды: курганник, стрепет, журавль-красавка.

История 
Быковский район был образован в январе 1935 года в составе Сталинградского края, с 1936 года в Сталинградской (Волгоградской) области.

21 февраля 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1010-ОД район наделён статусом муниципального района. В его составе образованы 14 муниципальных образований: 1 городское и 13 сельских поселений.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Быково) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Быковский муниципальный район входят 14 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 13 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Быковский район входят 28 населённых пунктов.

Местное самоуправление 
 Глава района

— Рычагов Александр Васильевич

Символы 
Автор герба и флага Владислав Коваль. Принят гимн района в 2010 году.

Экономика 
Все поселения района электрифицированы, большинство из них газифицировано. Значительную роль в экономике района играет сельское хозяйство: из 3,41 тыс. км² общей площади района 2,956 тыс. км² занимают сельскохозяйственные угодья из них 1,881 тыс. км² — пашни.

Транспорт 
Административный центр района связан со всеми сельскими администрациями дорогами с твёрдым покрытием (обеспеченность дорогами с твёрдым покрытием района — 42 %).

Образование 
Быковский аграрный техникум, высшее учебное заведение — филиал Современной гуманитарной академии

Культура 
В районе работает 17 Домов культуры и клубов, детская школа искусств, районный краеведческий музей, централизованная библиотечная система объединяет 17 библиотек.

См. также 
 Административное деление Волгоградской области
 Населённые пункты Волгоградской области

Примечания

Ссылки 
 Быковский район на сайте администрации Волгоградской области
 Гербы города Быково и Быковского района
 Быковский район на сайте «Волгоградская область» 
 Быковский район на сайте Волгоградской областной думы
 Закон Волгоградской области от 21 февраля 2005 года «Об установлении границ и наделении статусом Быковского района и муниципальных образований в его составе» № 1010—ОД